Shaker – strumento utilizzato per miscelare gli ingredienti nella preparazione di cocktail
 Shaker – programma radiofonico trasmesso da RTL 102.5
 Shaker – gruppo di strumenti musicali a percussione della famiglia degli idiofoni